Arpaș se poate referi la:
Localități din România
Arpașu de Jos, Sibiu , reședința comunei cu același nume
Arpașu de Sus, Sibiu 
Arpășel, Bihor